Михаи́л Карпе́нко:
 Карпенко, Михаил Владимирович (род. 1976) — российский баскетбольный тренер.
 Карпенко, Михаил Ильич (1916—2001) — председатель Кемеровского и Белгородского областных исполнительных комитетов.
 Карпенко, Михаил Пантелеевич (1908—1983) — первый секретарь Семипалатинского обкома Компартии Казахстана.
 Карпенко, Михаил Петрович (род. 1936) — российский учёный, инженер, изобретатель.